|}

Die Bahnstrecke Lužianky–Leopoldov ist eine Nebenbahn in der Slowakei. Sie führt durch die Westslowakei durch das Donauhügelland und verbindet die Flusstäler von Waag und Nitra miteinander.

Geschichte 
Die Strecke von Lužianky bis Leopoldov wurde von der Magyar Északnyugati helyi érdekű vasút (Ungarische Nordwestliche Lokalbahn) gebaut. Zuerst ging der Abschnitt zwischen Lužianky (von Nitra heraus) und Hlohovec am 18. Dezember 1897 in Betrieb. Drei Monate später, am 31. März 1898, wurde das kurze Teilstück nach Leopoldov eröffnet – damit war die Bahnstrecke fertig. Diese Gesellschaft baute auch die heutige Bahnstrecke Trnava–Kúty und der damals ungarische Teil der Bahnstrecke Břeclav–Kúty; der Betrieb fiel jedoch an die Ungarische Staatsbahn.

Am 1. Januar 1993 ging die Strecke in Folge der Dismembration der Tschechoslowakei an die neu gegründeten Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) über.

Heute gibt es einige Nahverkehrszüge und wenige Schnellzüge, die von Bratislava nach Nitra oder Prievidza fahren.

Weblinks 
 Streckendaten Hlohovec–Leopoldov auf rail.sk  (slowakisch)
 Streckendaten Lužianky–Hlohovec auf rail.sk  (slowakisch)
 Strecke 141: Leopoldov–Kozárovce auf vlaky.net  (slowakisch)

Bahnstrecke in der Slowakei